Семиугольная мозаика — правильная мозаика на гиперболической плоскости.
Она представляется cимволом Шлефли {7,3} и имеет три правильных семиугольника в каждой вершине.

Иллюстрации

Связанные многогранники и мозаики 
Эта мозаика имеет топологическую связь с правильными многогранниками как член последовательности правильных многогранников с cимволом Шлефли {n,3}.

Из построения Витхоффа следует, что существует восемь гиперболических , базирующихся на правильной семиугольной мозаике.

Если раскрасить в мозаике красным исходные грани, жёлтым исходные вершины, а синим исходные рёбра, имеется 8 форм.

Поверхности Гурвица 

Группа симметрии мозаики является группой треугольника (2,3,7), и фундаментальной областью для этого действия является треугольник Шварца (2,3,7). Это наименьший гиперболический треугольник Шварца, а потому, по теореме Гурвица об автоморфизмах, мозаика является универсальной мозаикой, покрывающей все поверхности Гурвица (римановы поверхности с максимальной группой симметрии), давая мозаику семиугольниками, группа симметрии которой равна группе симметрии римановой поверхности. Наименьшей поверхностью Гурвица является  (род 3, группа автоморфизма имеет порядок 168) и порождённая мозаика имеет 24 семиугольника, имеющие общие 56 вершин.

Двойственная  имеет ту же самую группу симметрии и она задаёт  поверхности Гурвица.

См. также 
 Шестиугольный паркет
 
 
 Список правильных многогранников и соединений

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Hyperbolic and Spherical Tiling Gallery
 KaleidoTile 3: Educational software to create spherical, planar and hyperbolic tilings
 Hyperbolic Planar Tessellations, Don Hatch

Замощения
Гиперболические мозаики
Равноугольные мозаики
Правильные мозаики